Kelet népe (1841) Széchenyi István röpirata
 Kelet Népe (1875–1878) politikai napilap
 Kelet Népe (1909–1928) konzervatív magyar–német politikai, irodalmi, gazdasági havilap
 Kelet Népe (1930–1931) kolozsvári havilap
 Kelet Népe (1935–1942) magyarországi folyóirat